Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Boris Becker e Eric Jelen 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (secondo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Jan Gunnarsson /  Joakim Nyström (secondo turno)
 Jakob Hlasek /  Pavel Složil (quarti di finale)

 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Cássio Motta /  Blaine Willenborg (quarti di finale)
 Assente
 Charles Cox /  Jon Levine (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1986